Никто, кроме тебя (, дословно — «Ты или никто») — мексиканский телесериал 1985 года. Один из первых сериалов, показанных в России, премьера которого состоялась 1 июля 1992 года на телеканале «МТК».

Со 2 сентября по 16 декабря того же года сериал транслировался на «Пятом канале» по средам и четвергам, причём первые несколько серий шли под названием «Ты, только ты».

Сюжет 
Антонио Ломбардо — миллионер и жгучий красавец, владелец крупной строительной компании в городе Акапулько, попадает в авиакатастрофу и чудом остаётся в живых. Вернувшись домой, он узнает, что буквально накануне аварии женился на женщине, которую единственную из всей семьи не может вспомнить — её зовут Ракель, ей 20 лет, она из простой семьи, и при этом невероятная красавица.

Вскоре выясняется, что аварию подстроил Максимилиано Альбенис, сводный брат Антонио. Когда-то Альберто Ломбардо (отец Антонио), строительный магнат, женился на красивой вдове, матери Макса, и воспитал её ребёнка как родного сына. Однако по завещанию отчима Макс не получил никаких существенных денег, и за это ненавидит Антонио.

За день до катастрофы в Гвадалахаре именно Макс вступил в брак с Ракель по поддельным документам под именем Антонио Ломбардо. С Ракель же он познакомился незадолго до всех этих событий, очаровал и не посвятил влюблённую девушку в свой план. Макс предполагал, что честная Ракель должна предстать перед семьёй Антонио по-настоящему потрясённой и раздавленной смертью любимого. В дальнейшем же Макс рассчитывал открыться Ракель, представить покойного Антонио монстром и негодяем, уговорить и даже запугать девушку, чтобы та не выдала Макса: из любви и из страха оказаться соучастницей. А спустя приличное время сеньор Альбенис должен официально жениться на вдове Ломбардо и помочь ей управлять её огромным наследством.

Изначально все шло по плану Макса: было объявлено о гибели Антонио, испуганную Ракель привезли в роскошный особняк, где Максу удалось уговорить Ракель, её отца и сестру молчать и остаться в доме Антонио.

Однако возвращение хозяина спутало карты Макса и повергло в смятение Ракель: одно дело — выдавать себя за вдову, другое — врать в глаза живому человеку…

Антонио очень быстро начинает понимать, что вся история с его «выпавшей из памяти» женитьбой — ложь, но с целью разобраться в паутине обмана и вывести на чистую воду Макса, чью руку во всем этом деле он чувствует, Антонио оставляет Ракель у себя дома, а вскоре влюбляется в неё по-настоящему.

Ракель отвечает взаимностью, но их семейному счастью мешают интриги, которые устраивают то Макс, то иные члены семьи. Ведь у Антонио до свадьбы была постоянная подруга — девушка из состоятельной семьи по имени Маура, которая давно мечтала стать сеньорой Ломбардо. Маура — близкая приятельница родной сестры Антонио Камиллы, которой не очень нравится Ракель и её простоватые родственники. Муж Камиллы Клаудио дружит с Антонио и видит в его новоявленной жене расчётливую выскочку.

Единственный человек, который благожелательно настроен к Ракель — родная мать Макса и мачеха Антонио, сеньора Виктория. Женщина простого происхождения, но добрая и тактичная, она понимает все сложности, с которыми сталкивается Ракель, а кроме того, Виктория, сумевшая наладить хорошие отношения с Антонио и благодарная ему за сохранение своего положения, видит, что её пасынок впервые влюблен, и желает счастья Антонио и Ракель. Однако когда Ракель становится угрозой для благополучия Макса, в чью виновность Виктория не хочет верить, вдова Ломбардо так же предпочитает защищать родного сына и обвинять Ракель.

Обстоятельства и козни антагонистов складываются так, что у Антонио сохраняются сомнения в честности и искренности Ракель: она явно что-то недоговаривает или скрывает от своего мужа.

Ракель же разрывается между любовью к Антонио, желанием рассказать правду и необходимостью молчать о роли Макса в завязке всей этой истории. Тем более, что Макс сумел получить власть над отцом и сестрой Ракель, чтобы манипулировать ей.

При этом Макс не сдаётся, предпринимая ещё одну попытку убить своего приёмного брата и скомпрометировать Ракель, в отместку за то, что она выбрала Антонио.

Антонио удаётся избежать смерти второй раз, но он надолго оказывается разлучённым с женой: ему придётся пережить покушение, чрезвычайно рискованное путешествие, ранение, болезнь…

Вернувшись в Акапулько, Антонио узнает, что Макс сумел взять все дела в свои руки, а Ракель родила дочь.

В перестрелке Антонио убивает Макса. При этом вина и роль Макса в злоключениях Антонио очевидна всем, даже его родной матери. Сняты все подозрения с Ракель. Но она, измучившись, решает, что смерть Макса, постоянно твердившего, что пошел на преступление не из-за зависти к Антонио и жажды денег, а из-за любви к Ракель, всегда будет стоять между ней и её мужем. Забрав дочь, Ракель с отцом и сестрой возвращается в свой родной город Гвадалахару.

Виктория выступает вестником примирения, просит Ракель не винить себя в смерти Макса, который сам привёл себя к страшному концу, просит дать Антонио и их дочери шанс обрести счастье всем вместе. Ракель воссоединяется с мужем.

В главных ролях

В остальных ролях и эпизодах

Творческая группа

Создатели сериала 
 Либретто, сценарий — Мария Сараттини
 режиссёр-постановщик — Хосе Рендон
 оператор-постановщик — Карлос Санчес Суньига
 художник-постановщик — Хуэлья Лаунай
 композитор — Онорио Хереро, : вокал — Лусия Мендес
 продюсер — Эрнесто Алонсо

Перевод сериала на русский язык 

Изначально все персонажи — как мужские, так и женские — были озвучены переводчиком сериала Никитой Винокуровым. Сериал повторялся в 1993 году на «Пятом канале петербургского телевидения» и в 1997 году на канале Телеэкспо, а впоследствии был переозвучен в 2000 году студией «СВ-Дубль» по заказу канала ТВ-6 уже с участием актёров дубляжа Ольги Гаспаровой, Ольги Сириной, Светланы Стариковой, Игорем Тарадайкиным и Виктором Бохоном, где и был показан ещё раз, но всё равно озвучивание сериала на русский язык в исполнении Никиты Винокурова не только считается оригинальным (изначальным), но и признаваемым подавляющим большинством зрителей.

Награды и премии

TVyNovelas (1986) 
Сериал «Никто, кроме тебя» был номинирован на 11 номинаций, из них победу одержали 3 номинации:
 Лучшая теленовелла — Эрнесто Алонсо — номинация.
 Лучшая актриса — Лусия Мендес — номинация.
 Лучший актёр — Андрес Гарсия — номинация.
 Лучшая злодейка — Урсула Пратс — номинация.
 Лучший злодей — Сальвадор Пинеда — номинация.
 Лучшая заслуженная актриса — Магда Гусман — ПОБЕДА.
 Лучшая женская роль — Лус Мария Херес — ПОБЕДА; Лилиана Абуд — номинация.
 Лучшее мужское откровение — Луис Ксавьер — номинация.
 Лучшая режиссура — Хосе Рендон — ПОБЕДА.
 Лучший сценарий — Мария Сараттини Дан — номинация.
 Лучшая дебютантка — Паола Морелли — номинация.

Песни 
 Corazón de piedra (в заставках): буквальный перевод «Каменное сердце», «Сердце из камня» (примечательно, что в итальянском переводе этим словосочетанием назван весь сериал: Cuore di pietra)
 Don corazón (в заставках): в переводе «Дон Сердце», то есть господин Сердце.
 El amor sin ti no vale nada: в переводе «Любовь без тебя ничего не значит» (в заключительной серии телесериала только второй куплет повторяется два раза с припевом; музыка из этой песни периодически проигрывалась в качестве фоновой мелодии на всём протяжении телесериала)

Примечания

Ссылки 
 Сериал «Никто кроме тебя / Tú o Nadie» на сайте «Alma Latina» 

Телесериалы Мексики 1985 года
Драматические телесериалы Мексики
Криминальные телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Экранизации произведений Марии Сараттини Дан
Телесериалы на испанском языке